Лепушнік () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Добра.
 Лепушнік () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Бара.